

Personnes physiques 
Charles de Villers, écrivain et philosophe français ;
Charles Joseph de Villers, naturaliste français ;
Louis-Roger Franssure de Villers, officier de marine français ;
Sirieyx de Villers, femme de lettres et poétesse française.

Personne morale 

Compagnie de Villers, ancienne compagnie minière.